Cybaeolus är ett släkte av spindlar. Cybaeolus ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Panflöjtsspindlar
Cybaeolus